Tatíček ist der Familienname folgender Personen:
 Petr Tatíček (* 1983), tschechischer Eishockeyspieler
 Petr Tatíček senior (* 1960), ehemaliger tschechischer Eishockeyspieler